Blinddarmentzündung steht für:

 Typhlitis, Entzündung des Blinddarms
 Appendizitis, Entzündung des Wurmfortsatzes des Blinddarms (umgangssprachlich)

Siehe auch:
 Perityphlitischer Abszess, Abszess durch Blinddarmentzündung oder Wurmfortsatzentzündung